Drochia kan syfta på:

Geografi

Moldavien 

 Drochia rajon, distrikt, 
 Drochia, Drochia rajon, 

Robotskapade Moldavienförgreningar